Shimmyo ist der Familienname folgender Personen:

 Masahiro Shimmyō (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Ryuta Shimmyo (* 2004), japanischer Fußballspieler